Храм святителя Луки Симферопольского — приходской православный храм в микрорайоне Венюково города  Чехов (Московская область). Относится к Чеховскому благочинию Подольской епархии Русской православной церкви.

С 2012 года действует временный деревянный храм, расположенный на территории Чеховской районной больницы № 2. С августа 2013 года продолжается строительство каменного храма.

История 

В бывшем посёлке, а теперь крупном чеховском микрорайоне Венюково, обособленном от остального города, долгое время отсутствовал приходской храм. Ближайшая церковь располагалась в соседнем посёлке. Пока не было храма, водосвятные молебны проходили в фойе местной больницы (сейчас это Чеховская районная больница № 2). В 2009 году по инициативе главного врача больницы А. А. Шаклунова (ставшим впоследствии помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе) для церкви был выделен участок земли, на котором началось строительство временного деревянного храма. Его посвятили святителю Луке Симферопольскому (Войно-Ясенецкому) — врачу в мирской жизни. Помощь в строительстве оказывал приход Анно-Зачатьевского храма — центрального храма города Чехов и Чеховского благочиния.

Первая Божественная литургия в новом деревянном храме прошла 7 января 2012 года, приход храма бы зарегистрирован государством в 2013 году.

Постоянный каменный храм был заложен 30 августа 2013 (по другим источникам — 31 августа). Эскиз проекта создал архитектор А. А. Осипов при участии А. П. Городничего. За архитектурную часть будущей церкви взялось чеховское проектное бюро «Леко-Проект», Елена Наваррская стала главным архитектором этого проекта. Согласно архитектурному плану каменная церковь после окончания строительства должна стать архитектурной доминантой микрорайона Венюково.

Архитектура храма 

Строящийся каменный храм будет двухэтажной пятиглавой церковью.

Современность 
При храме действует воскресная школа и иконная лавка.

Духовенство 
В ноября 2012 года настоятелем храма назначен Дионисий Пугачёв. На 2022 год священниками храма также являются Андрей Пугачёв и Михаил Гимонов.

Примечания

Ссылки 
 Храм святителя Луки Симферопольского — официальный сайт

Чехов
Чехов (Московская область)